The Liberators – romanzo di Victor Suvorov
The Liberators – fumetto di fantascienza britannico
The Liberators – gruppo musicale britannico

Pagine correlate 
The Liberator
Liberators